Кубок мира по марафону 2011 года прошёл 27 августа (женщины) и 4 сентября (мужчины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Тэгу (Южная Корея). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

Турнир состоялся в последний раз в истории. С 2013 года командный зачёт, в котором разыгрывался Кубок мира по марафону на чемпионатах мира, был упразднён.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 56 бегунов из 7 стран мира (26 мужчин и 30 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Уверенную победу как у мужчин, так и у женщин одержала сборная Кении.

Расписание 

Время местное (UTC+9)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
 Сборная Марокко лишилась третьего места в командном зачёте после допинговых дисквалификаций Абдеррахима Бурамдана (4-е место, 2:10.55) и Ахмеда Бадая (27-е место, 2:17.59).

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 

Кубки мира по марафону
Август 2011 года
Сентябрь 2011 года
2011 год в лёгкой атлетике
Спорт в Республике Корея в 2011 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Республике Корея
Марафоны Республики Корея
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
События 27 августа
События 4 сентября
Международные спортивные соревнования в Тэгу